Patania clava is een vlinder uit de familie van de grasmotten (Crambidae). De wetenschappelijke naam van deze soort is voor het eerst gepubliceerd in 2016 door Dan Xu en Xi-Cui Du.

Deze soort komt voor in China (Hainan).

clava
Dier uit het Oriëntaals gebied